Il Queen's Club Championships 2005 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 103ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2005.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dall'11 al 17 giugno 2005.

Campioni

Singolare 

 Andy Roddick ha battuto in finale  Ivo Karlović 7–6 (9–7), 7–6 (7–4)

Doppio 

 Bob Bryan /  Mike Bryan hanno battuto in finale  Jonas Björkman /  Maks Mirny 6–7 (4–7), 7–6 (7–2), 7–6 (7–4)

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2005